WHC steht für:
 Women’s Hospital Corps, britischer Frauen-Militärverband während des Ersten Weltkriegs
 World Heavyweight Championship (WWE)
 World Heritage Committee, Komitee für das Erbe der Welt der UNESCO
 WHC (Fußballverein), niederländischer Fußballverein Wezep Hattemerbroek Combinatie
 Western Harbour Crossing, ein Unterwassertunnel in Hongkong

Abkürzung